John David Hennessey (1847–1935) – australijski dziennikarz
 David C. Hennessy (1858–1890) – amerykański policjant
 David Hennessy (1932–2010) – brytyjski arystokrata i polityk

Zobacz też